Yıldız (dt.: „Stern“) ist ein türkischer weiblicher Vorname, der auch häufig als Familienname vorkommt.

Namensträger

Vorname 

 Yıldız Kaplan (* 1970), türkisches Model und Sängerin
 Yıldız Tilbe (* 1966), türkische Sängerin

Familienname 

 Abdulhamit Yıldız (* 1987), niederländisch-türkischer Fußballspieler
 Bedirhan Yıldız (* 1997), türkischer Schwimmer 
 Bekir Yıldız (1933–1998), türkisch-kurdischer Schriftsteller
 Berk Yıldız (* 1996), türkischer Fußballspieler
 Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu (* 1989), türkische Schachspielerin
 Çağlayan Yıldız (* 1966), türkischer Jazzmusiker und Komponist
 Cihan Yıldız (* 1995), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Ercan Yıldız (* 1974), türkischer Ringer
 Erdal Yıldız (* 1966), deutsch-kurdischer Schauspieler
 Erol Yıldız (* 1960), türkisch-deutscher Soziologe
 Esra Yıldız (* 1997), türkische Boxerin
 Fuat Yıldız (* 1965), deutscher Ringer 
 Hakkı Yıldız (* 1995), türkischer Fußballspieler
 Halime Yıldız (* 1980), türkische Badmintonspielerin
 Haluk Yildiz (* 1968), türkisch-deutscher Politiker (BIG)
 Kabire Yildiz (* 1960), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)

 Metin Yıldız (* 1960), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Neşe Şensoy Yıldız (* 1974), türkische Judoka 
 Nuvit Yıldız (* 1980), türkischer Fußballtorhüter
 Okan Yıldız (* 1991), türkischer Fußballspieler
 Ömer Yıldız (* 1995), türkischer Fußballspieler
 Recep Yıldız (* 1986), türkischer Fußballspieler
 Rıfat Yıldız (* 1965), deutscher Ringer
 Seda Başay-Yıldız, deutsche Juristin
 Şerafettin Yıldız (* 1953), türkisch-österreichischer Schriftsteller
 Serdar Thenk Yildiz (* 1975), Entertainer und Promoter
 Seyhan Yildiz (* 1989), liechtensteinischer Fußballspieler

 Tolga Yıldız (* 1990), türkischer Fußballspieler
 Turhan Yıldız (* 1940), türkischer Fußballspieler 
 Yaser Yıldız (* 1988), türkischer Fußballspieler

Sonstiges 
 Yıldız-Palast, osmanische Palastanlage in Istanbul
 Yıldız Teknik Üniversitesi, technisch orientierte Universität in Istanbul
 Yıldız Holding, türkische Unternehmensgruppe

Siehe auch 
 Akyıldız
 Yulduz
 Ýyldyz

Einzelnachweise 

Türkischer Personenname
Weiblicher Vorname
Familienname

ar:نجمة (توضيح)
bg:Звезда (пояснение)
ca:Estrella (desambiguació)
cs:Hvězda (rozcestník)
da:Stjerne (flertydig)
es:Estrella (desambiguación)
fi:Tähti (täsmennyssivu)
gl:Estrela
he:כוכב (פירושונים)
it:L'Étoile
ka:ვარსკვლავი (მრავალმნიშვნელოვანი)
lt:Žvaigždė (reikšmės)
pl:Gwiazda (ujednoznacznienie)
ru:Звезда (значения)
sk:Hviezda (rozlišovacia stránka)
sl:Zvezda (razločitev)
sv:Stjärna (olika betydelser)
uk:Зірка
vec:Steła
vi:Sao (định hướng)